John Mowat est un nom pouvant désigner:

John Mowat (1791-1860), homme politique et administrateur du Haut-Canada
, doyen du diocèse de Brechin en Écosse
John Bower Mowat (1825-1900), ministre presbytérien et professeur canadien
John McDonald Mowat (1872-1916), avocat et homme politique 
 (1923-2001), homme politique libéral écossais

Voir aussi
Jack Mowat (1908-1995), arbitre de football écossais

Mowat, John